Slovo Tomahawk může mít několik významů:

 Tomahavk (z anglického Tomahawk) – víceúčelový nástroj Indiánů
 Curtiss P-40 Tomahawk – letoun používaný ve druhé světové válce
 BGM-109 Tomahawk – dalekonosná, podzvuková řízená střela společnosti Raytheon
 TE-416 Tomahawk – raketoplán vyvinutý americkou společností Thiokol
 Tomahawk (skupina) – experimentální rocková/metalová hudební skupina
Tomahawk (skupina) – krycí název, pod kterým v 80. letech po vydání článku „Nová vlna se starým obsahem“ vystupovala skupina Žlutý pes
 Tomahawk (komiks) – komiks publikovaný americkou společností DC Comics
 Tomahawk (film) – film natočený roku 1951 režisérem George Shermanem
 Tomahawk (hra) – hra pro operační systém MS-DOS